Хлі́бне (до 1945 року — Бейс-Легем, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.